Lord of Terror é o primeiro álbum de estúdio do rapper Lord Infamous um dos co-fundadores do grupo de Hip hop Three 6 Mafia lançado em 1993 pela D. Evil Musik fundada em 1989.

Listas de música
"Beat Down" (featuring DJ Paul) (Original Version)
"South Memphis"
"Lick My Nutts" (Original Version)
"Gotta Make a Stang" (featuring DJ Paul)
"Bitches Ain't Worth It (Skit)" (featuring Juicy J, Lil Buck, and DJ Paul)
"9mm" (featuring Juicy J)
"Murder On the Menu"
"Y'all Ready For This" (Original Version)
"Drag 'Em From the River" (featuring DJ Paul)
"Scarecrow"
"Dedication"
"Where Is Da Bud?, Part 1"
"Where Is Da Bud?, Part 2"

Álbuns de 1993
Álbuns em língua inglesa
Álbuns de gangsta rap
Álbuns de horrorcore
Álbuns de Lord Infamous